Марія Шарапова була чинною чемпіонкою, але не захищала свій титул через тимчасову дискваліфікацію після того, як провалила допінг-пробу на Відкритому чемпіонаті Австралії 2016.

Серена Вільямс виграла титул, у фіналі перемігши Медісон Кіз з рахунком 7–6(7–5), 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Internazionali BNL d'Italia
Жінки, одиночний розряд